Hermann Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Hermann Dittrich (Richter) (1860–1930), deutscher Richter
 Hermann Dittrich (Maler) (1868–1946), deutscher Maler und Anatomiezeichner

Siehe auch:
 Hermann Dietrich
 Hermann Dietrichs